F28 peut faire référence à :
 Autres troubles psychotiques non organiques, d'après la classification internationale des maladies ;
 Fedora28, un système d’exploitation libre et une distribution GNU/Linux communautaire ;
 Fokker F28, un avion court-courrier du constructeur néerlandais Fokker ;
 HMS Kandahar (F28), un destroyer de la classe K de la Royal Navy.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres